Markéta Bělonohá, née le , est un mannequin tchèque.

Biographie 

Après avoir fait une apparition dans l'édition spéciale du magazine Playboy du , elle ouvre son site web officiel le . La même année, elle est élue playmate du mois.

Liens externes 
 Site officiel
 Fiche mannequin

Naissance en mars 1982
Mannequin femme tchèque
Modèle pour Playboy